El término Paquita puede referirse a:

 Paquita, apodo dado a Francisco de Asís de Borbón, rey consorte de España.
 Paquita,  ballet de dos actos y tres escenas con coreografía de Joseph Mazilier y música de Édouard Deldevez y Ludwig Minkus.
 La Paquita, localidad situada en el departamento San Justo, provincia de Córdoba, Argentina.

Televisión 
 Paquita la del Barrio, serie de televisión mexicana basada en la cantante del mismo nombre.
 Paquita Salas, serie web española.

Personas  
 Paquita la del Barrio (1947-), cantante mexicana.
 Paquita Bernardo (1900-1925), compositora de tangos y bandoneonista argentina.
 Paquita Escribano (1880-1970), cupletista española.
 Paquita Garzón (1913-1999), cantante, vedette y actriz española.
 Paquita Gorroño (1913-2017), exiliada española.
 Paquita Más (1903-1994), actriz española.
 Paquita Madriguera (1900-1965), pianista y compositora española.
 Paquita Rico (1929-2017), actriz y cantante española.
 Paquita Sáenz de Urturi (1950-), arqueóloga española.
 Paquita Sánchez, política española.
 Paquita Sauquillo (1943-), abogada y política española.
 Paquita Tomàs (1943-), cocinera española.
 Paquita Torres (1948-), modelo española.
 Paquita Vehil (1917-1971), actriz uruguaya.